Кукутень — румынский топоним. Может означать:
 Кукутень (река) — река.
 Кукутень (Яссы) — село, центр одноимённой коммуны.
 Кукутень (коммуна) — коммуна.
  — село в коммуне .
  — село в жудеце Ботошани.
  — село в жудеце Дымбовица.
 Кукутень (археологический памятник) — древнее поселение.
 Культура Кукутень — археологическая культура.

См. также 
 Культура Триполье-Кукутень